En , Kowiesy désigne :

 dans la voïvodie de Mazovie
 Kowiesy, village de la gmina de Bielany, dans le powiat de Sokołów.
 Kowiesy, village de la gmina de Mszczonów, dans le powiat de Żyrardów.

 dans la voïvodie de Łódź
 Kowiesy, gmina rurale du powiat de Skierniewice.
 Kowiesy, village et siège de la gmina de Kowiesy, dans le powiat de Skierniewice.